Diese Liste umfasst alle Ergebnisse der Wahlen zur Bremischen Bürgerschaft und alle Senate Bremens seit 1945. Für frühere Wahlergebnisse siehe Bremische Bürgerschaft von 1854 bis 1933: Wahlergebnisse und Mitglieder.

Wahlergebnisse

Land Bremen 

Die Fünf-Prozent-Hürde gilt für beide Städte getrennt:

Da die WdF 1951 und die KPD 1955 in der Stadt Bremen mehr als 5 % der Stimmen erhielten, waren sie im Landtag mit jeweils vier Abgeordneten vertreten.

Der BHE erhielt im Jahr 1951 auf dem Gebiet der Stadt Bremen weniger als 5 % der Stimmen. Mit seinem deutlich höheren Stimmenanteil in Bremerhaven bekam er dort zwei Sitze.

Da die FDP 2003, die DVU 1987, 1999, 2003 und 2007 sowie die BIW 2007, 2011, 2015 und 2019 in Bremerhaven jeweils mehr als 5 % der Stimmen erhielten, waren/sind sie im Landtag mit je einem Abgeordneten vertreten.

Wahlbereich Bremen 
Bis 1959 fehlen insbesondere die Stimmenanteile von DP, KPD, BHE und WdF.

Wahlbereich Bremerhaven 

Bis 1959 fehlen insbesondere die Stimmenanteile von DP, KPD, BHE und SRP.

Abkürzungen 
 Ges. = Gesamt
 Lgp. = Legislaturperiode
 Wbt.: = Wahlbeteiligung

Anmerkungen

Senate 
Im Juni 1945 wurde der erste Nachkriegssenat unter der Führung des parteilosen Bürgermeisters Erich Vagts gebildet. Der erste Senat bestand aus einer Koalition von SPD, BDV und KPD. Er wurde auch durch die Parteilosen gestützt. Im August wurde die Koalition unter dem neuen Bürgermeister Wilhelm Kaisen fortgesetzt. Ab dem 17. April 1946 kontrollierte die von den Alliierten ernannte Bremische Bürgerschaft den Senat.

Trivia 
 Bremen war bis 2019 das einzige Bundesland, in dem die SPD seit Ende des Zweiten Weltkriegs ununterbrochen die stärkste Fraktion im Landesparlament stellte.
 Bremen war 1979 das erste Bundesland, in dem eine grüne Partei, die BGL (Bremer Grüne Liste), in das Landesparlament einzog.
 Bremen war eines der drei Bundesländer (die anderen sind Brandenburg und Rheinland-Pfalz), in denen eine Ampelkoalition die Regierung gestellt hat (1991 bis 1995). Die Regierung zerbrach im Februar 1995 an der sogenannten „Piepmatzaffäre“.
 Bremen ist das erste westdeutsche Bundesland, in dem Die Linke, damals noch als Die Linkspartei.PDS, in das Landesparlament einzog (2007).

Siehe auch 
 Ergebnisse der Kommunalwahlen in Bremen und Bremerhaven
 Bremische Bürgerschaft von 1854 bis 1933: Wahlergebnisse und Mitglieder

Quellen 
 Statistische Mitteilungen, Statistisches Landesamt Bremen, (zuletzt abgerufen am 11. November 2021)

Wahl in der Freien Hansestadt Bremen
Politikgeschichte (Bremen)
Bürgerschaftswahl in der Freien Hansestadt Bremen